O Campeonato Piauiense de Futebol de 1961 foi o 21º campeonato de futebol do Piauí. A competição foi organizada pela Federação Piauiense de Futebol e o campeão foi o Ríver.

Premiação

Piaui
1961